Сан Виктор има више значења:

 Сан Виктор (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Виктор (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Виктор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Виктор (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Виктор (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Виктор (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Виктор (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику